Zarapicos kan syfta på:

Spanien 

 Zarapicos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Zarapicos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,